Raičković ist der Familienname folgender Personen:
 Dejan Raičković (* 1967), montenegrinischer Fußballspieler und trainer
 Milos Raičković (* 1993), montenegrinischer Fußballspieler